Colima (staat), een staat van Mexico
Colima (gemeente), een gemeente in die staat
Colima (stad), de hoofdstad van de Mexicaanse staat Colima
Colima (vulkaan), een vulkaan in Mexico.
Colima (geslacht), een geslacht van spinnen
Colima (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens